Op Roland Garros 2020 speelden de vrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 27 september tot en met zaterdag 10 oktober.

Toernooisamenvatting 
Titelhoudster Ashleigh Barty uit Australië kwam haar titel niet verdedigen.

De als eerste geplaatste Roemeense Simona Halep bereikte de vierde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door de latere winnares.

De ongeplaatste Iga Świątek uit Polen won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Amerikaanse Sofia Kenin in twee sets – in feite verloor zij geen enkele set gedurende het hele toernooi. Zij won € 1.600.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Świątek won haar grandslamtitel zonder een eerdere titel te hebben gewonnen in het professionele tour-circuit. Zij is bovendien de eerste Poolse tennisser (man of vrouw) in de historie van de grandslam­toernooien die de enkelspeltrofee mocht ontvangen. Op Roland Garros is zij de jongste enkelspelwinnares sinds Monica Seles in 1992.

Er waren vier Belgische deelneemsters:
 Elise Mertens (reekshoofd 16) bereikte de derde ronde;
 Alison Van Uytvanck moest tijdens de tweede ronde de strijd staken;
 Kirsten Flipkens verloor meteen haar openingspartij;
 Ook Greet Minnen strandde in de eerste ronde.

Twee Nederlandse vrouwen speelden mee:
 Kiki Bertens (reekshoofd 5) bereikte de vierde ronde, waarin zij de Italiaanse kwalificante Martina Trevisan niet de baas kon worden;
 Arantxa Rus kon zich na haar eerste optreden gaan concentreren op het dubbelspeltoernooi.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Grandslamdebutantes 
De volgende speelsters namen voor het eerst in hun loopbaan deel aan de hoofdtabelvan een grandslamtoernooi in het enkelspel:
  Irina Maria Bara (WTA-142)
  Mayar Sherif (WTA-172)
  Renata Zarazúa (WTA-178)
  Clara Tauson (WTA-187)
  Kamilla Rachimova (WTA-189)
  Elsa Jacquemot (WTA-522) (wildcard)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2020